Sundsøre steht für:

 Sundsøre (Schiff), Fährschiff auf der Fährverbindung Hvalpsund–Sundsøre
 Sundsøre Kommune, ehemalige dänische Kommune im Viborg Amt in Jütland
 Sundsøre (Skive Kommune), Ort in der Skive Kommune bzw. der ehemaligen Sundsøre Kommune

Siehe auch:
 Bahnhof Sundsøre
 Fährverbindung Hvalpsund–Sundsøre